Muntanyes Tarbagatai (Xina) entre Xinjiang i Kazakhstan
 Muntanyes Tarbagatai (Mongòlia), a la serralada Khangai
 Tarbagatai (Xinjiang), ciutat a Xinjiang vegeu Tacheng
 Tarbagatai (Rússia), ciutat al oblast de Txita, vegeu 
 Prefectura de Tacheng, a la Prefectura Autònoma d'Ili Kazakh
 Districte de Tarbagatai o Tarbagataysky, a Buryatia (Rússia)